Стально́е (, ) — посёлок в Бахчисарайском районе Крыма, в составе .

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка:

Динамика численности 
 1989 год — 244 чел.
 2001 год — 81 чел.
 2009 год — 47 чел.
 2014 год — 56 чел.

Современное состояние 
В Стальном 1 улица — Вишнёвая, площадь, занимаемая селением, 2,7 гектара, на которой в 22 дворах, по данным сельсовета на 2009 год, числилось 47 жителей, ранее было одним из отделений совхоза им. Чкалова.

География 
Расположена в северной части района, на правом склоне долины реки Альмы, вдоль шоссе  Новопавловка — Песчаное, высота центра над уровнем моря — 177 м. Расстояние до райцентра и Симферополя одинаковое — примерно 27 километров и 23 километра до курортного села Песчаное на берегу Каркинитского залива. Ближайшая железнодорожная станция Почтовая — примерно в 11 км.

История 
Впервые в доступных источниках Стальное встречается в «Справочнике административно-территориального деления Крымской области на 15 июня 1960 года», согласно которому посёлок входил в состав Плодовского сельсовета. Время переподчинения Почтовскому пока не установлено: на 1 января 1968 года Стальное уже в его составе. По данным переписи 1989 года в селе проживало 244 человека. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Бахчисарайского района